Walpurgisnacht (feest), een van oorsprong Europees voorchristelijk feest, dat wordt gevierd in de nacht van 30 april op 1 mei
Walpurgisnacht (Picture Palace Music), een studioalbum van de Duitse muziekgroep Picture Palace Music